Грант Эндрю Декуто (родился 24 марта 1995 года), профессионально известный как Deko, американский рэпер и музыкальный продюсер. Он наиболее известен продюсированием песен OG Maco «Want More» и Migos сингла «One Time». Он также работал с Gucci Mane , K Camp, и, в составе EDM трио Merge, OG Parker и Tee Romano. Deko также сотрудничал с художником Osean для создания Yameii Online. Yameii Online — Vocaloid, который виртуальный рэпер присутствует в некоторых его произведениях.

Награды 
«Slippery» by Migos — Золотой сертификат от RIAA.

Дискография как продюсера

Дискография как исполнителя

Studio albums

Примечания 

Музыкальные продюсеры США